Dani je lahko:
 Dani, osebno ime
 Dani, Bosiljevo - naselje na Hrvaškem

Glej tudi 
 dan (razločitev)